Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на 9. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2013. у Тампереу одржано је 11. и 13. јула 2013. на стадиону Ратина.

Титулу освојену у Острави 2011, није бранио Павел Фајдек из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. јула 2013. године. У квалификацијама је било 26 такмичар који су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 71,00 метара, коју су остварила три такмичара а 9 такмичара се пласирало у финале према постигнутом резултату (кв) . 

Старт: група А у 10:00, група Б у 11:20.

Финале 
Такмичење се одржало 13. јула 2013. године у 16:00. .

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати 2013. (стране 54-56)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2013.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре